Ган, Карл:

 Ган, Карл Фёдорович (1848—1925) — этнограф, автор сочинения «Известия древних греческих и римских писателей о Кавказе».
 Ган, Карл Вильгельм (1786—1835) — немецкий зоолог.
 Ган, Карл Вильгельм (1829—1887) — немецкий художник.